Michail Aleksandrovič Šolochov – scrittore sovietico
 2448 Sholokhov – asteroide della fascia principale